Левон Абрамович Абрамян (; 11 мая 1910, Ташкент, Туркестан, Российская империя — 26 июля 1988, Ленинакан, Армянская ССР) — советский армянский театральный деятель,  театра и кино, , . Народный артист Армянской ССР (1978).

Биография 
Дебютировал на театральной сцене в 1932 году в Ташкенте. С 1937 по 1957 год работал главным режиссёром.
С 1946 по 1953 год — главный режиссёр Армянского драматического театра в Кировобаде.

С 1953 по 1988 год — актёр Ленинаканского государственного театра им. Асканаза Мравяна (ныне Гюмрийский драматический театр им. Вардана Аджемяна).

Избранные театральные роли 
 Сейран («Намус» Ширванзаде)
 Пэпо («Пэпо» Сундукяна)
 Карл Моор	(«Разбойники» Шиллера
 Яго («Отелло» Шекспира и др.

Снимался в кино. Сыграл роль Агаварда, отца Арама в фильме «Чужие игры» (1986) режиссёра Н. Оганесяна). 
 
Автор ряда пьес, которые стави­лись на сценах закавказских театров.

Примечания

Литература 
 Саркисян С. Т. Энциклопедия Арцах-Карабаха. Спб., 2005. — 312 с.: ил. ISBN 5-9676-0034-5
 Հարությունյան Ս., Մութաֆյան Լ., Լևոն Աբրահամյան, Երևան, 1986

Ссылки 
 

 
Актёры театра СССР
Театральные режиссёры СССР